Les élections municipales espagnoles ont eu lieu le  à Barcelone.

Résultats

Voir aussi

Liens externes 
  MUNICIPALES / MAYO 2011 Résultats des élections

2011
Politique en mai 2011
Municipales
2011 en Catalogne